Cabo Raso peut désigner :
 Cabo Raso, localité située dans la province de Chubut, en Patagonie, Argentine ;
 Phare de Cabo Raso (Argentine), situé dans la province de Chubut, en Patagonie, Argentine ;
 Cabo Raso, localité située au Portugal.
 Phare de Cabo Raso, situé à Cabo Raso, Portugal ;

Voir aussi 
 Caporaso